Olbramov ist der Name folgender geographischer Objekte in Tschechien:

 Olbramov, Gemeinde im Okres Tachov, Plzeňský kraj
 Olbramov (Horní Stropnice), Ortsteil der Gemeinde Horní Stropnice, Okres České Budějovice, Jihočeský kraj
 Olbramov, früherer Name von Volfartice, Gemeinde im Okres Česká Lípa, Liberecký kraj